Ше́пке () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Шепке, Йоахим (1912—1941) — немецкий подводник времён Второй мировой войны, капитан-лейтенант.
 Шепке, Франк (1935—2017) — немецкий гребец, бизнесмен и политик.